Die BGL Ligue 2020/21 war die 107. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 2020 und endete mit dem letzten Spieltag am 30. Mai 2021.

Nach dem Abbruch der Saison 2019/20 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Luxemburg gab die FLF den Verzicht auf Titelvergaben bekannt. Der Abstieg aus der BGL Ligue wurde ausgesetzt.

Aufgrund der Absage des Coupe de Luxembourg durch die FLF war der Tabellenvierte der BGL Ligue an Stelle eines Pokalsiegers zur Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22 berechtigt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2020/21 kamen zu den Vereinen, die in der vorherigen Saison der BGL Ligue angehörten, mit Swift Hesperingen und dem FC Wiltz 71 die Mannschaften auf den ersten beiden Tabellenplätzen der Ehrenpromotion zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs hinzu. Somit wurde die Spielzeit 2020/21 mit sechzehn Mannschaften ausgetragen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Ursprünglich sollte die Saison am 21. August 2020 mit der Partie FC Progrès Niederkorn gegen RFC Union Luxemburg beginnen. Dieses Spiel musste aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests bei Spielern und dem Trainerstab des RFCU verlegt werden. Die ebenfalls für den ersten Spieltag terminierte Partie zwischen dem FC RM Hamm Benfica und  F91 Düdelingen wurde wegen eines infizierten Spielers von F91 abgesagt.

Nachdem der Verband die Austragung des 9. Spieltags seit Ende Oktober 2020 mehrfach unter anderem aufgrund von Neuinfektionen bei F91, Etzella Ettelbrück, dem FC Rodingen 91, RFCU Luxemburg, US Hostert und Progrès Niederkorn abgesagt hatte, wurde der Spielbetrieb am 22. November 2020 aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie unterbrochen. Die Fortsetzung erfolgte verspätet am 17. Februar 2021 mit den Nachholspielen Hamm Benfica – Düdelingen (1:2) und Niederkorn gegen Hesperingen (2:5). Zuvor waren der 10. Spieltag aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Corona-Schnelltests sowie der 11. Spieltag am 14. Februar 2021 witterungsbedingt abgesagt worden.

Aufgrund von COVID-19-Fällen beim FC Wiltz 71 und dem FC RM Hamm Benfica mussten im April 2021 weitere Partien abgesagt werden.

Ab dem 16. Mai 2021 waren wieder bis zu 150 Zuschauer pro Partie zugelassen. Je nach Hygienekonzept der Klubs sollte bis Saisonende der Besuch von bis zu 1.000 Zuschauern möglich sein.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Tabellenverlauf

Stadien und Zuschauer 
Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Stade Jos Philippart bestritt der FC Rodingen 91 seit Februar 2021 seine Heimspiele im Stade Municipal in Petingen.

Im April 2021 begannen im Stade Municipal de la Ville de Differdange Reparaturarbeiten am Drainagesystem des Spielfeldes mit anschließender Rasenerneuerung. Der FC Differdingen 03 trug seine verbleibenden Heimspiele im Stade Jos Haupert in Niederkorn aus.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Trainerwechsel

Besonderheiten 
Am 29. Spieltag wurden sämtliche Spiele nicht wie vorgesehen um 16.00 Uhr, sondern mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen. Grund war der Protest von zwölf Vereinen der BGL Ligue mit Ausnahme des RFC Union Luxemburg gegen einen "Mangel an Willen und Solidarität" von CS Fola Esch, F91 Düdelingen und Swift Hesperingen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung wollten die Klubs darauf aufmerksam machen, dass die genannten Spitzenmannschaften nicht bereit seien, einen Solidaritätsbeitrag unter den 16 Teams der Liga aufzuteilen. Dies sei eine der Hauptbedingungen gewesen, um die Meisterschaft trotz der COVID 19-Pandemie "auf saubere und sportliche Weise zu Ende zu spielen".

Höchstwerte der Saison 
Höchster Heimsieg:
 7:0 (Swift Hesperingen gegen FC UNA Strassen am 18. Spieltag)
Höchster Auswärtssieg:
 5:0 (RFC Union Luxemburg bei US Hostert am 7. Spieltag)
 5:0 (Jeunesse Esch beim FC UNA Strassen am 25. Spieltag)
 5:0 (RFC Union Luxemburg bei Union Titus Petingen am 29. Spieltag)
Die meisten Tore:
  40 am 18. Spieltag 
Die wenigsten Tore:
  14 am 12. Spieltag
Torreichste Spiele:
 9 Tore:
 US Hostert – FC Differdingen 03 (4:5 am 5. Spieltag)
 8 Tore:
 FC Wiltz 71 – FC RM Hamm Benfica (5:3 am 2. Spieltag)
 FC UNA Strassen – Swift Hesperingen (2:6 am 28. Spieltag)
 US Hostert – US Bad Mondorf (4:4 am 30. Spieltag)
Torreichste unentschiedene Spiele:
 US Hostert – US Bad Mondorf (4:4 am 30. Spieltag)
 US Hostert – CS Fola Esch (3:3 am 13. Spieltag)
 F91 Düdelingen – FC Wiltz 71 (3:3 am 15. Spieltag)
 US Hostert – FC Rodingen 91 (3:3 am 18. Spieltag)
Jüngster eingesetzter Spieler:
 Joé Neves Araujo (Victoria Rosport), 16 Jahre, 2 Monate und 25 Tage
Ältester eingesetzter Spieler:
 Jonathan Joubert (Swift Hesperingen), 41 Jahre und 11 Tage

Stand: Saisonschluss

Die Meistermannschaft des CS Fola Esch 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten.

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21